Ооо

Значення

 Небіж (населений пункт) —  село в Україні, Хорошівському районі Житомирської області. Населення становить 375 осіб.
 Небіж (антропологія) —  юнак/чоловік по відношенню до дядька або тітки = син брата або сестри, а також син брата або сестри чоловіка/дружини.